Scherk ist der Name des ehemaligen Berliner Kosmetikunternehmens Scherk (Unternehmen).

Scherk ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Scherk (1918–1995), deutscher Drogist, siehe Scherk (Unternehmen)
 Heinrich Ferdinand Scherk (1798–1885), deutscher Mathematiker und Astronom
 Joël Scherk (1946–1980), französischer Physiker
 Peter Scherk (1910–1985), deutsch-kanadischer Mathematiker
 Ludwig Scherk (1880–1946), deutscher Drogist, siehe Scherk (Unternehmen)

Siehe auch:
 Scherg